

Musica 
Hair of the Dog – album dei Nazareth del 1975
Hair of the Dog – singolo dei Nazareth del 1975, dall'album omonimo, poi rifatto dai Guns N' Roses e contenuto in The Spaghetti Incident?
 Hair of the Dog – traccia dell'album Mask dei Bauhaus del 1981
Hair of the Dog – album dei Fang del 1986
Hair of the Dog – album dei Tankard del 1989

Televisione 
 Licantropia (Har of the Dog) – episodio di The Dresden Files